Felipe de Vergara y Caicedo fue un abogado colombiano, quien ocupó la presidencia de Colombia del 26 de noviembre de 1812 al 14 de diciembre de 1812 como integrante de la Junta de Gobierno designada por el general Nariño para que dirigiera a Cundinamarca en su ausencia.

Biografía 

Fue hijo del regente Francisco de Vergara Vela y de Petronila Caicedo Vélez. Nieto por línea paterna de José de Vergara y Gómez de Sandoval y de Gertrudis Vela Patiño, y nieto por línea materna del teniente coronel José de Caicedo Pastrana (encomendero de Boyacá, alcalde de Santafé, corregidor de Zipaquirá y Coyaima, gobernador de Neiva y Santa Marta) y de Mariana Vélez de Guevara Caicedo.

Trayectoria 

Abogado y profesor de teología y matemáticas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (hoy Universidad del Rosario). Llegó a vicerrector de este plantel, y como tal asumió la rectoría entre el 6 de enero y el 16 de febrero de 1812 mientras se posesionaba Francisco Javier de Vergara Caicedo en propiedad. Regresó a España y ofició como abogado en destinos como Panamá y Cartagena.

Carrera política temprana 

Miembro del Serenísimo Colegio Electoral de Cundinamarca; como tal, consignó su firma en la constitución del Estado. Secretario de Gobierno del presidente Nariño.

Presidente de Colombia 

Convencido de la necesidad de separarse del poder para emprender la Campaña del Sur, Antonio Nariño conformó una Junta de Gobierno que lo reemplazara mientras se ausentaba de Santafé. Como presidente de la misma nombró a Vergara en su calidad de Secretario de Gobierno, e integró a ella a los Secretarios de Gracia y Justicia y de Hacienda, as{i como a los ciudadanos José Ignacio Sanmiguel y José María Arrubla Martínez. 

Alumnado de la Universidad del Rosario
Presidentes de Colombia